Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

35501–35600. • 35601–35700. • 35701–35800. • 35801–35900. • 35901–36000.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája